Concord har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Concord, New South Wales

Canada 
 Concord, Ontario - forstad i provinsen Ontario

USA 
 Concord, Alabama
 Concord, Arkansas
 Concord, Californien
 Concord, Georgia
 Concord, Illinois
 Concord, Kentucky
 Concord, Massachusetts
 Concord, Michigan
 Concord, Nebraska
 Concord - New Hampshire
 Concord, New York
 Concord, North Carolina
 Concord, Vermont
 Concord, Wisconsin